Джоханна Очиенг Омоло (; ) — кенийский футболист, полузащитник турецкого клуба «ББ Эрзурумспор» и национальной сборной Кении.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в Найроби, где его заметили селекционеры бельгийского клуба «Визе», в который он перебрался в 2007 году.

В 2009 году подписал контракт с футбольным клубом «Фола», представлявшим чемпионат Люксембурга. Дебютировал в команде 2 августа 2009 года в игре с «Ф91 Дюделанж». Кениец вышел в стартовом составе и заработал жёлтую карточку. 25 октября забил первый гол за клуб. В матче против «Мондерканж» он открыл счёт на 27-й минуте, что принесло его команде ничью 1:1. За два сезона в «Фоле» Омоло принял участие в 46 матчах, забив в них 7 мячей.

Летом 2011 года он вернулся в Бельгию, заключив соглашение с «Беерсхотом», выступавшим в Лиге Жюпиле. Дебютировал в его составе 30 июля в первом туре нового чемпионата. В игре с «Генком» Омоло вышел на поле на 69-й минуте вместо Рои Даяна. Сыграв всего 5 матчей в основном составе, в следующем сезоне кениец отправился в аренду в «Ломмел», по окончании которой клуб выкупил трансфер футболиста. Затем были три сезона в «Антверпене».

В июле 2017 года перешёл в «Серкль Брюгге», подписав контракт на два года. Дебютировал в команде 6 августа в матче с «Вестерло». Джоханна вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. 7 октября забил свой первый гол за клуб, отличившись уже на второй минуте матча с «Беерсхот-Вилрейком». По итогам сезона команда заняла первое место и вернулась в Лигу Жюпиле.

14 января 2021 года покинул «Серкль Брюгге» и перебрался в чемпионат Турции, став игроком «Эрзурумспора».

Карьера в сборных 
В составе национальной сборной Кении дебютировал 9 февраля 2011 года в товарищеской игре с Южной Африки. Омоло вышел в стартовом составе и провёл на поле всю встречу.

Достижения 
 Серкль Брюгге
 Победитель Первого дивизиона Бельгии: 2016/17

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге»  

Футболисты Кении
Игроки сборной Кении по футболу
Игроки ФК «Визе»
Игроки ФК «Фола»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Ломмел»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»